Lazybones – film del 1925 diretto da Frank Borzage
Lazybones – cortometraggio di animazione del 1934 diretto da Dave Fleischer
Lazybones – cortometraggio del 1941 diretto da Dudley Murphy
Lazybones – film del 2017 diretto da Michael Jones